Калма́новы () — осетинская фамилия.

Происхождение 
По рассказам старейшин фамилии, Калмановы являются выходцами из Куртатинского ущелья. Первоначально они проживали они в горном селении Кадат. Но в середине XVIII века в поисках лучшей жизни Дзыбат Калманов вместе с семьёй перебрался в Трусовское ущелье и обосновался в с. Реш.

Во времена переселений на равнину часть Калмановых выбрала местом жительства селение Ольгинское, которое тогда только образовывалось. В данном селе эта фамилия значится в числе первопоселенцев. Другая же часть осела в сёлах Чермен и Октябрьское, а также в городах Ардон и Владикавказ.

Генеалогия 
Родственной фамилией () для Калмановых являются Мильдзиховы.

Известные носители 
Искусство
 Алан Батрович Калманов (р. 1964) — российский живописец и скульптор, народный художник РСО-Алания.
 Батр Николаевич Калманов (1920—1981) — советский живописец, заслуженный художник СОАССР, лауреат премии им. Коста Хетагурова.
 Земфира Михайловна Калманова — заслуженная артистка Северной Осетии, композитор.

Спорт
 Аслан Хазбиевич Калманов (р. 1994) — российский футболист, защитник.
 Сослан Хазбиевич Калманов (р. 1994) — российский футболист, защитник.

Примечания

Литература 
 

Куртатинские фамилии
Трусовские фамилии